Dan Eriksson eller Dan Ericsson kan syfta på:

Dan Eriksson (sångare) (född 1947)
Dan Eriksson (politiker) (född 1956), riksdagsledamot för ny demokrati
Dan Eriksson (handbollsspelare) (född 1947), före detta handbollsspelare
Dan Ericsson (född 1957), riksdagsledamot för kristdemokraterna